Kröner oder Kroener ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Kröner (1836–1911), deutscher Verleger, Initiator der Krönerschen Reformen
 Alfred Kröner (1861–1922), deutscher Verleger
 Alfred Kröner (Geologe) (1939–2019), deutscher Geologe
 Bernhard R. Kroener (* 1948), deutscher Militärhistoriker
 Christian Kröner (1838–1911), deutscher Maler
 Ekkehart Kröner (1919–2000), deutscher Physiker
 Ernst Kröner (1842–1926), deutscher Politiker
 Erwin Kröner (1889–1963), deutscher Maler
 Eugen Kröner (1861–1917), deutscher Homöopath
 Else Kröner (1925–1988), deutsche Unternehmerin und Stifterin
 Erna Kröner, Geburtsname von Erna Klemm (1892–1978), deutsche Lyrikerin
 Fidel Kröner (1839–1904), österreichischer Steinmetz und Baumeister
 Franz Kröner (1889–1958), österreichischer Philosoph
 Gustl Kröner (1908–1933), deutscher Bergsteiger und Maler
 Hans Kröner (1909–2006), deutscher Unternehmer
 Hans-Otto Kröner (1928–2015), deutscher Klassischer Philologe
 Hans-Peter Kröner, deutscher Medizinhistoriker
 Harald Kröner (* 1962), deutscher Zeichner und Ausstellungskurator
 Johann Kröner (um 1460–1520), deutscher Prediger
 Karl Kröner (1887–1972), deutscher Maler und Schriftsteller
 Magda Kröner (1854–1935), deutsche Malerin
 Matthias Kröner (* 1977), deutscher Schriftsteller
 Oliver Kröner (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Philipp Kröner (1908–1964), deutscher Theologe
 Robert Kröner (1869–1945), deutscher Verleger
 Rudolf Kröner (Politiker) (1833–??), deutscher Politiker, MdL Preußen
 Rudolf Kröner (1942–2017), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Sabine Kröner (* 1935), deutsche Sportwissenschaftlerin
 Sonja Maria Kröner (* 1979), deutsche Filmregisseurin
 Werner Kroener (* 1944), deutscher Maler

Kröner steht für:
 Alfred Kröner Verlag, deutscher Verlag

Siehe auch:
 Gröner
 Kroner